In 2011 werd de tiende editie van de Copa União do Maranhão gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 20 augustus tot 5 december en werd georganiseerd door de FMF. Sampaio Corrêa werd de winnaar en plaatste zich voor de Copa do Brasil 2012.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Copa FMF (Maranhão)
Maran